Klejtrup (plaats), plaats in Denemarken
 Klejtrup (parochie), parochie in Denemarken